Сергей Набоков:
 Набоков, Сергей Владимирович (1900—1945) — педагог, поэт, брат В. В. Набокова.
 Набоков, Сергей Дмитриевич (1866—1940) — последний действующий Курляндский губернатор.